Ich Troje (Их Трое) — польская поп-группа, созданная Михалом Вишневским (Michał Wiśniewski) в 1995 году.

История группы

Евровидение 2003 
Михал, Юстына Майковская (Justyna Majkowska)  и Яцек Лонгва (Jacek Łągwa) принимают участие в Евровидении 2003 с песней «Zadnych granic» (Без границ) и занимают 7-е место. До поездки на Евровидение группа выпускает сборник лучших песен, в которые вошли и новые треки. По настоящий момент — это самый продаваемый сборник в Польше.
Юстына Майковская решает покинуть группу вскоре после Евровидения. Её сменяет Анна Щвёнтчак (Anna Świątczak), одна из наиболее известных польских бэк-вокалисток и победительница шоу талантов «Шанс к успеху» (Szansa na sukces). Группа начинает очередной концертный тур и работает над новым альбомом.

Распад группы 
Начинают ходить слухи о том, что группа распадается. 3 марта 2004 года во время пресс-конференции в Европейском отеле в Варшаве, Михал объявляет о том, что группа распалась. «Это произошло потому, что я хочу уйти непобежденным», заявляет он. Он уверяет публику о том, что группа выпустит последний альбом и что летний концертный тур пройдет по плану. Группа сдерживает обещание.
Последний альбом под названием «Шестая, последняя остановка» (Szósty, ostatni przystanek) выходит 21 июня и группа начинает концертный тур.
Группа играет прощальный концерт в Кельцах 12 декабря 2004 года.

Недолгий успех возвращения 

Вскоре Михал, Яцек и Анна вновь объединяются под именем «Их Трое». Летом 2006 года Михал женится на Анне, и в сентябре у них рождается дочь Этиеннетт, а двумя годами позже — вторая дочь Вивиенн . Новая эра в карьере группы началась с масштабного концертного тура.
Седьмой альбом с оригинальным названием «Семь смертных грехов» (Siedem grzechów głównych) вышел 29 мая 2006 года. Поляки удивили фанатов участием двух бывших вокалисток — Юстыны Майковской и Магды Покоры (Magda Femme), бывшей жены Михала — в юбилейном концерте, посвящённом 10-летию группы.
28 января 2006 года группа возвращается на национальный отбор Евровидения и вновь побеждает на нем. Песню «Следуй за сердцем» (Follow my heart) написал Андре Франке, автор «Keine Grenzen». Но песня не пришлась по вкусу европейским зрителям, не позволив Польше пройти в финал.
В 2008 году группа предприняла ещё одну попытку вернуть былую славу, выпустив альбом «Восьмой, чужой пассажир» (ósmy, obcy pasażer), который разошёлся очень низким тиражом .

Настоящее время 

Попытка Анны начать сольную карьеру под псевдонимом Аника (Aniqa) в 2009 также не увенчалась успехом: её дебютный сингл «Часы» (Godziny) признали неформатным на фестивале «Superjedynki» в Ополе . Михал Вишневский немного отошёл от шоу-бизнеса, вплотную занялся профессиональной игрой в покер, и даже открыл казино . 11 мая 2009 Яцек Лонгва выпустил свой сольный сингл «Пойми меня» (Zrozum mnie), предшествующий дебютному альбому «Второй раздел» (Rozdział drugi) и посвящённый его невесте Каролине . Тем не менее, группа продолжает своё существование по сей день; и турне Ich Troje 2009—2010 охватило Польшу, Германию, США и Канаду . Также в планах группы запись девятого альбома  уже с пятой вокалисткой — Юстиной Панфилевич. Летом 2010 года стало известно о разводе Михала и Аники. Новой любовью Вишневского стала менеджер группы Доминика Тайнер, а Аника нашла своё счастье с бывшим ударником «Их Трое» Михалом Женьцей.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный сайт Яцека Лонгвы 
 Официальный сайт Магды Фамм 
 Официальный сайт Анны Щвёнтчак

Поп-группы Польши
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Участники «Евровидения-2003»
Участники «Евровидения-2006»
Представители Польши на «Евровидении»